L'US Open masculin 2000 est l'édition 2000 de l'US Open qui se déroule à Boston du  au . 

En finale, Jonathon Power l'emporte sur le tenant du titre Simon Parke.

Têtes de série

Tableau final

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 US Open

Liens externes 

Masculin 2000
Squash en 2000
Événement sportif à Boston
Sport aux États-Unis en septembre 2000
Sport aux États-Unis en octobre 2000